Henri Lacombe (homme politique)
 Henri Lacombe (astronome)